Ikkarlunnguaq bezeichnet:
 Ikkarlunnguaq (Insel, Aasiaat, nördlich), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, Aasiaat, westlich), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Appat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Qeqertaq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Kangeq, östlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Kangeq, westlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Narsaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, Ikertooq, nördlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, Ikertooq, südlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Itilleq, nördlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Itilleq, südlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, Nuussuaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikkarlunnguaq (Insel, bei Ukkusissat), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland